Plaza Artigas puede referirse a:

Plazas 
 En 
 Plaza Artigas (Artigas), plaza de Artigas.
 Plaza Artigas (Fray Bentos), plaza de Fray Bentos.
 Plaza Artigas (Las Piedras), plaza de Las Piedras.
 Plaza Artigas (Mercedes), plaza de Mercedes.
 Plaza Artigas (Paysandú), plaza de Paysandú.
 Plaza Artigas (Piriápolis), plaza principal de Piriápolis.
 Plaza Artigas (Punta del Este), plaza principal de Punta del Este.
 Plaza Artigas (Salto), plaza principal de Salto.